Суперкубок Німеччини з футболу 2022 — 13-й розіграш турніру після його відновлення (28-й розіграш, враховуючи офіційні та не офіційні матчі турніру). Матч відбувся 30 липня 2022 року на стадіоні «Ред Булл Арена» в місті Лейпциг між чемпіоном Німеччини «Баварією» та володарем кубка Німеччини «РБ Лейпциг».

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway.com

Німеччина
2022
Липень 2022
2022 у німецькому спорті